Mano Negra pode ter vários significados:
 Mano Negra - organização anarquista que supostamente existiu em fins do século XIX.
 Mano Negra - grupo musical francês liderado por Manu Chao.
 Organização sérvia também conhecida como Unificação ou Morte
 Coloquial em jogos, mano negra significa não jogar sob as regras acordadas; "fazer trapaça", ou como parte do jargão empregado no jogo de bolas de gude.

Desambiguação